Vignes ist der Name folgender Orte:

 Vignes (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques, Frankreich
 Vignes (Yonne), Gemeinde im Département Yonne, Frankreich
 Vignes (Wisconsin), Ortschaft im Door County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Les Vignes, Gemeinde im Département Lozère, Frankreich
 Vignes-la-Côte, Gemeinde im Département Haute-Marne, Frankreich

Vignes ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Vignes (* 1988), französischer Straßenradrennfahrer
 Cyprian Vignes (1824–1908), französischer Alternativmediziner

Siehe auch:
 Vigne
 Desvignes